Кла́вдий — мужское римское имя.

Известные носители

Римские императоры 
 Клавдий I
 Клавдий II

Другие носители 
 Марк Клавдий Марцелл
 Максим Клавдий
 Клавдий Гален
 Клавдий Дидим
 Клавдий Птолемей
 Клавдий Туринский
 Клавдий (король Дании) — дядя Гамлета
 Клавдий (VI век—VII века) — майордом Бургундии.
 Клавдий (1521/1522—1559) — император (негус нэгэсте) Эфиопии.
 Клавдий Авитиан — римский политический деятель второй половины IV века.
 Клавдий Безансонский (ум. 699) — епископ Безансонский.
 Клавдий Интерамнский (ум. 270) — святой мученик Интерамнский.
 Клавдий Рондо — английский резидент в России в 1728—1739 г., автор исторических записок.
 Король Клавдий — персонаж и главный антагонист трагедии Уильям Шекспир «Гамлет».

См. также 
 Святой Клавдий

Страницы значений:Тёзки